Qilin kan avse:

 Qilin – kinesiskt mytologiskt djur

Geografi

Kina
 Qilin, Qujing – centralt stadsdistrikt i Qujings stad på prefekturnivå, Yunnan-provinsen

 Qilin Zhen – flera köpingar (ofullständig)
 Qilin (köping i Kina, Guangdong) 
 Qilin (köping i Kina, Shandong)  
 Qilin (köpinghuvudort i Kina, Jiangsu Sheng, lat 31,94, long 121,35) – köping, Jiangsu-provinsen 
 Qilin (socken i Kina, Sichuan) 
 Qilin Shan – flera berg och kullar i Kina och Taiwan
 Qilin Shan (kulle i Kina), Guandong-provinsen